Коста-и-Силва () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:
 Коста-и-Силва, Альберто да (род. 1931) — бразильский дипломат, поэт, эссеист, прозаик-мемуарист, историк.
 Коста-и-Силва, Антониу Франсиску (1885—1950) — бразильский поэт.
 Коста-и-Силва, Артур да (1902—1969) — бразильский военный и государственный деятель, маршал, президент Бразилии в 1967—1969 годах.